Menna steht für
Menna (Schreiber), Altägypten
Matthäus Joseph Menna (1767–1837), deutscher Maler
Siehe auch:
 Mena